Boissière ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Boissière (* 1966), französischer Musikproduzent
 Prudence Boissière (1806–1885), französischer Lexikograph
 Ralph de Boissière (1907–2008), australischer Schriftsteller
 Renon Boissière (1882–1915), französischer Marathonläufer

Boissière ist die geografische Bezeichnung von
 Boissière (Métro Paris), Metrostation 
 Boissiere Village, Dorf in Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Boisserée
 Boissier
 La Boissière